Ramone ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 C. J. Ramone (* 1965), US-amerikanischer Musiker bei den Ramones
 Dave Ramone, deutscher DJ und Musikproduzent
 Dee Dee Ramone (1951–2002), US-amerikanischer Bassist bei den Ramones
 Elvis Ramone (* 1955), kurzzeitig Schlagzeuger bei den Ramones, siehe Clem Burke
 Joey Ramone (1951–2001), US-amerikanischer Sänger der Band Ramones
 Johnny Ramone (1948–2004), US-amerikanischer Gitarrist und Gründungsmitglied der Ramones
 Marky Ramone (* 1952), US-amerikanischer Schlagzeuger bei den Ramones
 Phil Ramone (1934–2013), US-amerikanischer Geiger, Komponist, Tonmeister und innovativer Musikproduzent
 Richie Ramone (* 1957), US-amerikanischer Schlagzeuger bei den Ramones
 Tommy Ramone (1949–2014), US-amerikanischer Schlagzeuger der Ramones

Pseudonym
 Joe Ramone, ein ehemaliges Pseudonym des deutschen Neonazis Hendrik Möbus